Чемпіонат світу з хокею із шайбою 2004 — чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив у Іспанії та Литві.

Група А

Група В

Підсумкова таблиця

Посилання  
 Архів  
 Архів   
 Архів  
 Архів 
 Статистика групи А 
 Статистика групи В 

2004 у хокеї з шайбою
Чемпіонати світу з хокею із шайбою